Gomunice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Gomunice (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente